Йожеф Чухаи (; род. 12 июля 1957, Эгер, Венгрия) — венгерский футболист, игравший на позиции защитника.

Выступал, в частности, за клубы «Гонвед» и «Видеотон», а также национальную сборную Венгрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1979 году выступлениями за команду клуба «Бем Йожеф», в которой провел один год.

В течение 1980 года защищал цвета команды клуба «Егри».

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Видеотон», к составу которого присоединился в 1980 году. Сыграл за клуб из Секешфехервара следующие шесть сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Видеотона», был основным игроком защиты команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Гонвед», за команду которого выступал в течение 1986—1990 годов.

Выступления за сборную 
В 1983 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Венгрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провел в форме главной команды страны лишь 11 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1982 года в Испании, чемпионата мира 1986 года в Мексике.

Примечания

Литература 
 Botos István: A Videoton labdarúgó krónikája, Székesfehérvár, Albaswiss Nyomda, 1991, ISBN 963-768-600-2

Ссылка 
 

Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты Венгрии
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Гонвед»